Red TV може бити:
 Red TV (Србија), ТВ канал
 Red TV (Уједињено Краљевство), бивши ТВ канал